Сиперес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино.  Занимает площадь 104,66 км². Население — 308 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Покровителем города считается святой Себастиян.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки